De 1. divisjon 2000 was het vierde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 30 april en eindigde op 22 oktober 2000. Topscorer werd oud-international Jostein Flo (Strømsgodset IF) met 25 doelpunten. 

FC Lyn Oslo en Strømsgodset IF promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen en namen de plaatsen in van degradanten IK Start en FK Haugesund. Sogndal won in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Vålerenga IF, waardoor de club eveneens promoveerde en Vålerenga degradeerde. De nummers dertien en veertien, Strindheim en Eik-Tønsberg, degradeerden naar de 2. Divisjon.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
|1|| Lyn Oslo||26||19||4||3||55||24||+31||61|-style="background: #ACE1AF"
|2|| Strømsgodset||26||18||5||3||70||28||+42||59|-style="background: #D0F0C0"
|3||  Sogndal||26||15||6||5||73||37||+36||51|-
|4||Raufoss||26||11||6||9||50||39||+11||39|-
|5||Kongsvinger IL||26||12||5||8||45||38||+7||39|-
|6||HamKam||26||11||5||10||48||44||+4||38|-
|7||L/F Hønefoss ||26||10||4||12||45||42||+3||34|-
|8||Kjelsås||26||7||7||12||30||41||–11||31|- 
|9||Tromsdalen UIL||26||9||2||15||37||62||–25||29|- 
|10||Skeid||26||7||7||12||36||52||–16||28|- 
|11||Sandefjord||26||8||4||14||35||53||–18||28|-
|12||Byåsen||26||9||1||16||33||58||–25||28|- style="background:#FFC0D0;"
|13|| Strindheim||26||7||5||14||39||58||–19||26|- style="background:#FFC0D0;"
|14|| Eik-Tønsberg||26||6||4||16||28||48||–20||22|}

Play-offs
Promotie-degradatie

Sogndal promoveert naar de Tippeligaen op basis van meer uitdoelpunten, Vålerenga IF degradeert naar de 1. divisjon.

Statistieken
Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

KampioensteamFC Lyn Oslo
Thomas André Ødegaard, Rune Danielsen, Thomas Berling, Odd Karl Stangnes, Trond Kindervåg, Gudbrand Ensrud, Mads Knudsen, Andreas Heggelund, Morten Wivestad, Yngvar Håkonsen, Jørn Heggestad, Aleksander Midtsian, Per Egil Swift, Marius Skjønsberg, Pål Arne Johansen, Espen Haug, Lasse Jørn Fredriksen, Frode Fredriksen, Fredrik Dahm, Anders Flesche Klunderud, Kim Nysted, Kjetil Løvvik,  Frode Birkeland, Tommy Nilsen, Kjell Roar Kaasa en John-Kenneth Svendsen. Trainer-coach: Ole Bjørn Sundgot.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2000
Noors voetbalelftal in 2000

2000
Competitievoetbal 2000